

Весела — присілок, Земетчинський район, Пензенська область
 Весела — присілок, колишня Нижньоєнанзька сільська рада, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Весела — присілок, колишня Нижньоєнтальська сільська рада, Єнганзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Весела — річка у Харківській та Сумській областях, ліва притока Ворсклиці
 Весела — село, Вінницька область, Калинівський район
 Весела — село, Тернопільська область, Кременецький район

Див. також 
 Вулиця Весела
 Весела Балка
 Весела Гірка
 Весела Гора
 Весела Дача
 Весела Долина
 Весела Роща
 Весела Слобідка
 Весела Тарасівка
 Весела Федорівка
 Веселе